Wackenheim peut désigner :
 Auguste Wackenheim (1925-1998), professeur de radiologie et écrivain français
 Charles Wackenheim (1931-), universitaire et théologien catholique français
 Gérard Wackenheim, (1934-), prêtre et écrivain français, frère du précédent
 Michel Wackenheim (1945-), prêtre et compositeur français, frère des précédents
 Vincent Wackenheim (1959-), auteur et éditeur